Volodymyr-Volynskyj (rajon), een rajon in oblast Wolynië in Oekraïne.
 Volodymyr (stad), een stad in Oekraïne en hoofdplaats van dit rajon; tot 2021 Volodymyr-Volynskyj geheten